Тасе́ево — село в Красноярском крае, административный центр Тасеевского района и Тасеевского сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Усолка в 140 км от железнодорожной станции Канск-Енисейский (на линии Уяр — Решоты).

История 
Основано было землепроходцами в 1640 году как острог на месте тунгусского стойбища князца Тасея.

В 1918—1920 годах Тасеево было центром так называемой Тасеевской республики — территории, находившейся под контролем партизан — сторонников советской власти и являвшегося одним из центров Енисейского восстания. Тасеевские партизаны внесли существенный вклад в разгром колчаковских войск.

Население

Инфраструктура 
В селе имеется краеведческий музей. Выходит газета «Сельский труженик».

Известные уроженцы 
 Усачёв, Филипп Александрович (1908—1976) — Герой Советского Союза (1945).
 Труненков, Дмитрий Вячеславович (род. 19 апреля 1984 года) — российский бобслеист

Примечания 

Населённые пункты Тасеевского района
Районные центры Красноярского края